Pamir est un nom propre ou un acronyme qui peut désigner :

 Le Pamir est une chaîne de montagnes du Tadjikistan ;
 Le Pamir est une rivière qui prend sa source dans cette chaîne ;
 Pamir est un voilier quatre-mâts nommé d'après les montagnes du Pamir ;
 Pamir est le nom d'un projet secret soviétique de mini-réacteurs nucléaires portables destinés à alimenter des pas de tirs de missiles stratégiques ;
 Pamir est un casque de protection de l'ouïe à coquilles, utilisé en Suisse ;
 Opération Pamir est le nom de la participation terrestre française à la Force internationale d'assistance et de sécurité (ISAF) de l'OTAN en Afghanistan (voir Forces françaises en Afghanistan) ;
 Opération Pamir était également le nom d'une opération de collecte de renseignement électronique effectué à l'encontre de l'URSS par la CIA et le BND avec la collaboration de la Chine, effectuée par deux stations construites en Chine dans les années 1980.

Homonymie de toponyme